Ромёф () — французская фамилия. Известные носители:

 Ромёф, Жак Александр (1772—1845) — французский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Ромёф, Жан Луи (1766—1812) — французский генерал, участник Наполеоновских войн.